Küçük Menderes kan syfta på:

 Küçük Menderes (Kaystros)– en flod i Anatolien i västra Turkiet som mynnar ut i Egeiska havet vid Efesos, tidigare namn Kaystros
 Küçük Menderes (Skamander) – en flod i Anatolien i västra Turkiet som mynnar ut i Dardanellerna vid Troja, tidigare namn Skamander

Se även
Menderes –  en flod i Anatolien i Turkiet